Joseph Paris peut désigner :
 Joseph Pâris dit Duverney (1684-1770), financier français ;
 Joseph Paris (1844-1928), créateur en 1869 d'une entreprise nantaise d'ouvrages métalliques et mécaniques qui porte son nom ;
 Joseph Paris (1870-1946), fils du précédent, qui reprend la direction de l'entreprise de son père.

Entreprise 
 Joseph Paris, une entreprise nantaise d'ouvrages métalliques et mécaniques qui porte le nom de son fondateur